Scyllaridae är en familj av kräftdjur. Scyllaridae ingår i överfamiljen Palinuroidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scyllaridae 71 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Scyllaridae